Hollwich ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Hollwich (1909–1991), deutscher Augenarzt
 Werner Hollwich (1929–2013), deutscher Politiker (SPD)